Савчинський — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Персоналії 
 Савчинський Григорій (1804 — 1888) — громадський діяч, греко-католицький священик, письменник.
 Савчинський Генрик (1861–1923) — галицький правник, історик.
 Савчинський Зиґмунт (1826–1893) — галицький громадський діяч, педагог, публіцист.
 Савчинський Йосиф — помічник Анатоля Вахнянина — видавця і редактора львівського рукописного гумористичного часопису «Клепайло»
 Савчинський Леонід Опанасович (1879 — ?) — полковник Армії УНР.
 Савчинський Микола — громадський діяч, співредактор і головний редактор «Зорі Галицкої».

Українські прізвища